Джесс Лі (; 1982) — американський венчурний капіталіст. Вона є партнером Sequoia Capital та колишнім CEO .

Біографія 
Джесс Лі жила в Гонконзі до 17 років. Коли вона закінчила , потім переїхала до Каліфорнії, щоб отримати ступінь бакалавра з інформатики в Стенфордському університеті , хоча спочатку її цікавило відвідування художньої школи .

Кар’єра 
У 2004 році Лі була прийнята на роботу в асоційовану програму менеджера продуктів Google , яка була заснована і тоді ще керувала Марісса Маєр.  Лі почала працювати над торговим движком Google  , перш ніж стати менеджером із продуктів Google Maps.  Там вона працювала з командою з п'яти інженерів, щоб створити карти - проект, який дозволив користувачам створювати власні карти.

Вона приєдналася до  в якості менеджера з продуктів у 2008 році після надання співзасновнику Паша Садрі відгуків щодо проблем із вебсайтом. Спочатку Лі писала код для Polyvore, але згодом почав обробляти соціальні медіа, наймати та знаходити нові місця для офісу.  Її роль розширилася до почесного співзасновника у 2010 році, і вона отримала посаду генерального директора у 2012 році. Тоді Лі керувала компанією, щоб скоротити такі функції, як функція Ask, і відкрила ще один офіс у Нью-Йорку. 

У 2016 році вона приєдналася до Sequoia Capital як інвестиційний партнер , ставши першою жінкою-партнером фірми венчурного капіталу в США за 44 роки роботи.  У віці 33 років Лі стала одним з наймолодших партнерів Sequoia Capital.

Особисте життя 
В даний час вона проживає в Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія.

Див. також 
 Жіноцтво в обчислювальній техніці
 Жінки у венчурному капіталі
 Жінки в бізнесі

Примітки

Посилання 

Жінки в бізнесі
Працівники Google
Випускники Стенфордського університету
Головні виконавчі директори США